alternacja (socjologia) – proces przyswajania idei sprzecznych z systemem wartości jednostki
 alternacja (językoznawstwo) – występowanie oboczności głosek
 alternacja heraldyczna – jedna z zasad tworzenia herbów.
 alternacja (architektura) – pojęcie z dziedzin sztuki i architektury
 alternacja w budownictwie – przemienność podpór